De 9e editie van de Amgen Ronde van Californië vond in 2014 plaats van 11 tot en met 18 mei. De start was in Sacramento, de finish in Thousand Oaks. De ronde maakte deel uit van de UCI America Tour 2014, in de categorie 2.HC. In 2013 won de Amerikaan Tejay van Garderen. Dit jaar won de Brit Bradley Wiggins, nadat hij op de tweede wedstrijddag de leiderstrui veroverde door de tijdrit te winnen.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

UCI America Tour 
In deze Ronde van Californië waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI America Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.

2014
UCI America Tour 2014
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014